Le Fils de Zorro (Son of Zorro), film américain de Spencer Gordon Bennet et Fred C. Brannon sorti en 1947 ;
Le Fils de Zorro (Il figlio di Zorro), film hispano-italien de Gianfranco Baldanello sorti en 1973.